Франц Кун фон Куненфельд (; 15 июля 1817, Проссниц, — 25 мая 1896, Штрассольдо) — австрийский и австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии в 1868—1874. Фельдмаршал-лейтенант (1866), фельдцейхмейстер (1873). Барон (1852).

Биография 
Сын австрийского офицера, майора Франца фон Куна. С отличием закончил Терезианскую академию, в 1837 году поступил на действительную военную службу. Во время революции 1848—1849 годов участвовал в боевых действиях в Италии и Венгрии, служил в штабе генерал-квартирмейстера. В течение нескольких лет служил начальником штаба 11-го армейского корпуса, расквартированного в Венгрии. В 1852 году возведен в баронское достоинство. В 1853 году получил чин подполковника. С 1856 года — профессор, преподавал стратегию в Венской военной школе. В 1859 году в качестве начальника штаба армии генерала Дьюлаи участвовал в Австро-итало-французской войне.

Во время Австро-прусско итальянской войны 1866 года руководил второстепенным участком фронта в Италии, отличился искусным маневрированием войсками. Получил чин фельдмаршал-лейтенанта.

В январе 1868 года возглавил военное министерство. Осуществлял мероприятия по ликвидации на Балканах традиционной оборонительной системы — «военной границы» на линии соприкосновения с Османской империей. В 1873 году получил чин фельдцейхмейстера.

В 1874 году освобожден от должности военного министра, назначен главнокомандующим войсками в Штирии, Каринтии и Крайне. Во время Франко-прусской войны предлагал выступить на стороне Франции и начать войну против Пруссии. Вместе с эрцгерцогом Рудольфом высказывал мнение о необходимости ликвидации союза с Пруссией, создании наступательного антипрусского союза с Францией и Россией за счет отказа от активной позиции на Балканах (в частности — кондоминиума с Османской империей в Боснии и Герцеговине). В мае 1888 года, после того, как Рудольф сослался на него при обосновании своего видения внешнеполитической линии, Кун неожиданно был отправлен в отставку.

Скончался 25 мая 1896 года от заболевания сердца в своём имении на Австрийской Ривьере.

Примечания

Литература 
 Neue Österreichische Biographie ab 1815. Große Österreicher. — Bd. XIII. — : Amalthea-Verlag, 1959.
 Brigitte Hamann. Kronprinz Rudolf.Der Weg nach Mayerling. — : Goldmann TB, 1980.
 Alfred H. Posselt. Jüdische Generäle unter fremden Fahnen: Militärhistorische und soziologische Studie über den Anteil der Juden an der Militärführung der Staaten des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. — Verlag des Vereines zur Förderung und Pflege des Reform-Judentums in Österreich, 1985.
 Kiszling. Kuhn von Kuhnenfeld Franz Frh.. // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). — Bd. 4. — : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1969.
 Walter Wagner. Kuhn von Kuhnenfeld, Franz Freiherr. // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Bd. 13. — : Duncker & Humblot, 1982.
 Franz Ilwof. Kuhn, Franz Freiherr von Kuhnenfeld. // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Bd. 51. — : Duncker & Humblot, 1906.

Выпускники Терезианской академии
Фельдмаршал-лейтенанты (Австрийская империя)
Генералы Австро-Венгрии
Военные министры Австро-Венгрии
Участники Венгерской войны
Участники Австро-итало-французской войны
Участники Австро-прусско-итальянской войны
Дворянство Австрии
Бароны